– manga autorstwa Kōsuke Fujishimy.

Na jej podstawie powstało kilka serii OVA, 3 serie anime, oraz light novel.

W Polsce manga została wydana przez JPF a OVA przez Planet Manga.

Fabuła 
Keiichi Morisato jest studentem Politechniki Nekomi i ze względu na swój wzrost, nie może znaleźć dziewczyny. Pewnego wieczoru Keiichi próbując dodzwonić się do swojego kolegi z wyższego roku, dodzwania się do Biura Boskiej Pomocy. Chwilę później z jego lustra wychodzi dziewczyna o imieniu Belldandy, która oferuje mu jedno życzenie. Życzy więc sobie by Bellandy została z nim na zawsze. Jego życzenie się spełnia i Belldandy zostaje z Keiichim. Morisato zostaje wyrzucony z akademika za złamanie zakazu przyprowadzania kobiet. W końcu znajdują mieszkanie w starej świątyni. Po jakimś czasie przyłączają się do nich dwie inne boginki, siostry Belldandy - Urd i Skuld. Urd jest najstarsza z nich i traktuje Keiichiego jak swojego króliczka doświadczalnego - testując na nim wszystkie swoje, nie zawsze poprawnie działające, specyfiki. Skuld jest najmłodsza i zachowuje się małe dziecko. Nie przepada za Morisato za to, że zabrał jej "ukochaną siostrzyczkę" i często daje tego oznaki. Keiichi szybko dopasuje się do tej nietypowej sytuacji i nie chciałby aby wszystko powróciło do poprzedniego stanu rzeczy.

Manga 
Autorem mangi jest Kōsuke Fujishima. Ostatni rozdział ukazał się w czerwcowym numerze czasopisma „Afternoon” w 2014 roku.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona anime 
 
 

Mangi fantasy
Mangi wydawane w Polsce
OLM
Seinen